Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel Wismilak International) van 1999 vond plaats van 8 tot en met 14 november 1999 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het was de vijfde editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
De meeste geplaatste speelsters werden al in de eerste of tweede ronde uitgeschakeld. De eindstrijd werd dan ook door twee ongeplaatste speelsters uitgevochten.

Åsa Carlsson uit Zweden won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Amerikaanse Erika deLone in twee sets. Het was Carlssons eerste WTA-titel.

De Belgische Laurence Courtois bereikte de tweede ronde, door in haar openingspartij het vijfde reekshoofd Tatjana Panova te verslaan.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Tina Križan en Patricia Wartusch, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het als vierde geplaatste duo Jelena Kostanić en Tina Pisnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Japanse koppel Rika Hiraki en Yuka Yoshida in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Kroatische Kostanić had daarnaast al een dubbelspeltitel met een andere partner; de Sloveense Pisnik niet.

De Belgische Laurence Courtois speelde samen met Alicia Molik uit Australië. Dit team was als tweede geplaatst, en bereikte de halve finale. Daarin werden zij verslagen door de latere winnaressen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Kuala Lumpur 1999
Kuala Lumpur